Hawker ist der Familienname folgender Personen:
 Craig J. Hawker (* 1964), australischer Chemiker
 Elizabeth Hawker (* 1976), britische Extremsportlerin
 Harry Hawker (1889–1921), australischer Flugpionier
 Kari Hawker-Diaz (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin und Moderatorin
 Lanoe Hawker (1890–1916), britischer Militärpilot

 Robert Stephen Hawker (1803–1875), britischer Geistlicher, Dichter
 Timothy Hawker (* 1980), US-amerikanischer Boccia-Spieler

Hawker ist die Bezeichnung für Flugzeuge folgender Hersteller:
 Hawker Aircraft Ltd. (1920 bis 1935)
 Hawker Siddeley (1935 bis 1963)
 Hawker Beechcraft (ehemals Raytheon Aircraft, seit 2007)

Hawker bezeichnet die Unternehmen
 Hawker de Havilland (Hawker de Havilland Aerospace Pty. Ltd., bis 1965 de Havilland Aircraft Pty. Ltd., auch de Havilland Australia)
 Hawker, ein Batteriehersteller (Bleiakkus) der zur Unternehmensgruppe Enersys gehört

Hawker heißen die Orte
 Hawker (Australian Capital Territory), ein Vorort von Canberra
 Hawker (South Australia), in der Flinderskette

Hawker ist die Kurzbezeichnung für ein
 Hawker Centre, überdachte Food-Courts in Teilen Asiens